Black Cone bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Cone (Lassen County, Kalifornien)
 Black Cone (Monterey County, Kalifornien)
 Black Cone (Nevada)
 Black Cone (New Mexico)